Лобановка () — посёлок, входит в Шахтёрский городской совет Донецкой области Украины. Находится под контролем самопровозглашённой Донецкой Народной Республики.

География 
Посёлок расположен на реке Ольховой (левый приток Крынки).

Соседние населённые пункты по странам света 
С: Кировское

СЗ: Ольховка

СВ, В, ЮВ:   город Шахтёрск (выше по течению Ольховой)

З: Зуевка (ниже по течению Ольховой)

ЮЗ: Цупки, город Зугрэс

Ю: Сердитое, Зачатовка, Садовое

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 24 человека.

Общая информация 
Телефонный код — 6255. Код КОАТУУ — 1415346003.

Местный совет 
86250 Донецкая обл., Шахтерский городской совет, пгт. Сердитое, ул. 301 Донецкой дивизии, 2а, тел. 71-56-29

Примечания

Ссылки 
 Лобановка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Донецкой области 

Населённые пункты Шахтёрского городского совета